Hawaii Five-O, titre original de la série télévisée américaine Hawaï police d'État, diffusée de 1968 à 1980 ;
 Hawaii Five-O, série télévisée américaine, remake de la précédente et diffusée de 2010 à 2020.

Homonymie de titre